Fenerbahçe (wijk), een wijk in Istanboel
 Fenerbahçe SK, een voetbalclub uit Turkije
 Fenerbahçe (historisch), samenvatting van de prestaties van deze voetbalclub
 Fenerbahçe (basketbal), een basketbalclub uit Turkije
 Fenerbahçe (volleybal), een volleybalclub uit Turkije
 Fenerbahce (vissengeslacht), een geslacht van straalvinnige vissen